Kuil ist der Familienname folgender Personen:
 Flip van der Kuil (* 1980), niederländischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Piet van der Kuil (* 1933), niederländischer Fußballspieler